Машо́ () — многозначный термин французского происхождения.

Название нескольких коммун во Франции 
 Машо — в департаменте Арденны.
 Машо — в департаменте Сена и Марна.

Фамилия 
 Гийом де Машо (ок. 1300—1377) — французский поэт и композитор; в истории музыки важнейший представитель эпохи Ars nova.
 Д’Арнувиль, Жан-Батист де Машо (1701—1794) — французский политик и администратор при короле Людовике XV.